Санбери има више значења:
 Санбери
 Санбери (Северна Каролина)
 Санбери (Пенсилванија)
 Санбери (Охајо)